Kreitmeir ist Familienname folgender Personen:

 Christoph Kreitmeir (* 1962), deutscher Franziskaner, Logotherapeut und Autor
 Hermann Josef Kreitmeir (1926–2017) deutscher katholischer Journalist